Noțiunea de interval se poate referi la:

Interval (matematică)
Interval de acoperire
Interval de măsurare
Interval de indicație nominal
Interval (muzică)

 Dezambiguizare